11-й чемпионат Европы по футболу среди женщин () проходил в Швеции с 10 по 28 июля 2013 года.

Хозяева чемпионата 
На проведение чемпионата претендовали пять стран, предоставивших свои заявки.

  Швейцария (заявка не прошла в финал)
  Болгария (заявка не прошла в финал)
  Польша (заявка не прошла в финал)
  Нидерланды
  Швеция

4 октября 2010 года в финальном раунде заявка Швеции одержала победу и получили в итоге право на проведение турнира.

Города и стадионы

Символы и атрибуты

Талисманы

Кубок

Мяч

Отборочный турнир

Предварительный раунд 
Предварительный раунд: восемь слабейших по рейтингу команд разбиты на две группы по четыре команды, матчи в группах проходят в один круг, победители групп выходят в следующий этап.

По итогам предварительного раунда право участия в отборочном раунде к Чемпионату Европы выбороли сборные  Македонии и  Армении.

Отборочный раунд (групповой этап) 
Квалификационный раунд: два победителя предварительного раунда присоединяются к топ-36 ранжированных сборных, разбитых на четыре группы по пять команд и три по шесть, матчи в группах проходят в два круга, победители групп и лучшая команда из числа занявших вторые места выходят в финальный турнир чемпионата Европы.

По итогам группового этапа отбора право участия в финальном турнире выбороли сборные:  Италии,  Германии,  Норвегии,  Франции,  Финляндии,  Англии,  Дании и  Нидерландов

Плей-офф за право участия в финальном турнире 
Раунд плей-офф: шесть худших команды из числа занявших вторые места в группах играют между собой два матча, победители пар выходит в финальный турнир чемпионата Европы.

 Группа 1:  — коэффициент: 33.480
 Группа 2:  — коэффициент: 32.679
 Группа 3:  — коэффициент: 33.637
 Группа 4:  — коэффициент: 31.123
 Группа 5:  — коэффициент: 30.325
 Группа 7:  — коэффициент: 26.915

По итогам плей-офф право участия в финальном турнире выбороли сборные  Испании,  России и  Исландии.

Финальный турнир

Участники 
Чемпионства сборной обозначены жирным

Жеребьёвка 
Жеребьёвка финального турнира состоялась 9 ноября 2012 года в Гётеборге.

Составы команд 
За 30 дней до начала турнира — к 10 июня 2013 — сборные должны были объявить предварительный список игроков состоящего с 40 игроков. Окончательный список из 23-х игроков команды (три из которых вратари) для регистрации сборной на соревновании нужно было обнародовать до 3 июля 2013 года. Замены в составе разрешались до первого матча команды на турнире.

Экипировка команд

Судьи 
19 июня 2013 года УЕФА объявила, что игры чемпионата обслужат 12 главных судей и 12 ассистентов:

Главные судьи:
  Кирси Хейккинен
  Бибиана Штайнхаус
  Каталин Кульчар
  Сильвия Спинелли
  Теодора Албон
  Кристина Дорчоман
  Йенни Пальмквист
  Эстер Штаубли
  Екатерина Монзуль
Резервные судьи
  Карина Витулано
  Эстер Аццопарди
  Моника Мулярчик

Ассистенты:
  Люсия Ратайова
  Шан Мэсси-Эллис
  Тоня Паавола
  Марина Возняк
  Юдит Кульчар
  Ромина Сантуари
  Хеге Стейнлунн
  Петруца Югулеску
  Мария Лисицка
  Мария Луиса Гутьеррес
  Хелен Каро
  Наталья Рачинская

Результаты

Групповая стадия

Группа A

Группа B

Группа C

Плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Статистика

Бомбардиры 

5 мячей

  Лотта Шелин (Золотая бутса)

3 мяча

  Нилла Фишер (Серебряная бутса)

2 мяча

  Селия Шашич
  Миа Брогаард
  Марианн Кнудсен
  Вероника Бокете

  Дженнифер Эрмосо
  Метания Габбьядини
  Сольвейг Гульбраннсен
  Мари-Лор Дели

  Луиза Несиб (Бронзовая бутса)
  Венди Ренар
  Эжени Ле Соммер
  Юсефин Эквист

1 мяч

  Эниола Алуко
  Лора Бассетт
  Тони Дагган
  Симона Лаудер
  Лена Лотцен
  Дженнифер Марожан
  Аня Миттаг
  Йоханна Расмуссен

  Дагни Бриньянсдоттир
  Маргрет-Лара Видарсдоттир
  Алексия Путельяс
  Илария Мауро
  Марит Фиане Кристенсен
  Ада Хегерберг
  Кристин Хегланд-Минде

  Ингвильд Исаксен
  Нелли Коровкина
  Елена Морозова
  Елена Терехова
  Анника Шелунд
  Косоваре Аслани
  Мари Хаммарстрем

1 автогол

  Ирене Паредес
  Раффаэлла Маньери

Символическая сборная 
Символическая сборная по версии УЕФА

Примечания

Ссылки 

 Women’s Euro 2013 Info — UEFA Official Page
 Schedule
 Dutch cities line up for Euro 2013
 Сборная Германии победитель женского Евро-2013 по футболу

Чемпионаты Европы по футболу среди женщин
Чемпионат Европы по футболу среди женщин 2013
2013 год в женском футболе
Международные соревнования по футболу в Швеции
Июль 2013 года
Спорт в Швеции в 2013 году
Чемпионаты Европы в Швеции
Футбол
Спортивные соревнования в Норрчёпинге